Csehország
 Bělá, község Havlíčkův Brod-i járásban
 Bělá, falu az Opavai járásban
 Bělá, község a Pelhřimovi járásban
 Bělá, község a Semilyi járásban
 Bělá nad Radbuzou, település a Domažlicei járásban
 Bělá nad Svitavou, település a Svitavyi járásban
 Bělá pod Bezdězem, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Bělá u Jevíčka, település a Svitavyi járásban